Аројо дел Муерто има више значења:

 Аројо дел Муерто (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Муерто, Пиједрас Бланкас (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аројо дел Муерто, Преса Санта Тереса (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо дел Муерто (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Аројо дел Муерто (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику